Карваха́ль () — испанская фамилия. Известные носители:

 Карвахаль — испанский аристократический род, глава которого носил титул герцог де Сан-Карлос.
 Карвахаль, Ана Луиса (род. 1962) — кубинская шахматистка.
 Карвахаль, Армандо (1893—1972) — чилийский скрипач, дирижёр и музыкальный педагог.
 Карвахаль, Гаспар де (1504—1584) — доминиканский монах, автор «Повествования о новооткрытии достославной Великой реки Амазонок».
 Карвахаль, Густаво (род. 2000) — колумбийский футболист.
 Карвахаль, Даниэль (род. 1992) — испанский футболист.
 Карвахаль, Данни (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Карвахаль де ла Унион, Луис Фирмин де (1752—1794) — испанский военачальник.
 Карвахаль, Магалис (род. 1968) — кубинская и испанская волейболистка, двукратная олимпийская чемпионка.
 Карвахаль, Мария Исабель (1888—1949), более известная под псевдонимом Кармен Лира — коста-риканская писательница и коммунистка.
 Карвахаль, Рафаэль (1818—1881)  — эквадорский государственный и политический деятель, вице-президент Республики Эквадор. 
 Карвахаль, Селина Консуэла Габриэлла, более известная под псевдонимом Лена Холл (род. 1980) — американская актриса, певица и автор песен.
 Карвахаль, Франсиско (1870—1932) — мексиканский государственный и политический деятель.
Карвахаль, Хуан (род. 1930) — боливийский шахматист.
 Братья Карвахаль — испанские колониальные чиновники и конкистадоры XVI века.
 Братья Карвахаль — испанские рыцари Ордена Калатравы.
 Карвахаль, Хосе (1835-1899) — испанский юрист, экономист, писатель и политик, Министр иностранных дел Испании (1873—1874 )

Двойные фамилии
 Гонсалес Карвахаль, Томас Хосе (1753—1834) — испанский государственный деятель и поэт.
 Карвахаль-Варгас, Хосе Мигель де (1771—1828) — испанский премьер-министр (1814), сын Луиса Фирмина де Карвахаля.

См. также 
 Карбахаль
 Братья Карвахаль
 Братья Карвахаль (рыцари)